Résultats détaillés du tournoi de tennis de Serbie qui se déroule du 3 au .

Primes et points

Faits marquants 
Marko Djokovic, le petit frère de Novak, participe en simple mais est éliminé d'entrée par l'Italien Alessio Di Mauro en trois sets après avoir eu deux balles de match dans la 2° manche.
Novak Djokovic, propriétaire du tournoi, se fait éliminer dès les quarts de finale par son compatriote Filip Krajinović en étant contraint à l'abandon après avoir perdu le premier set 6-4.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2010 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Serbie

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
 
 

Belgrade
ATP 2010
Sport en Serbie en 2010
Tennis en mai 2010